Ullevål eller Ullevaal er en betegnelse på en række steder og institutioner i Oslo:

 Ullevål Hageby – boligområde i bydel Nordre Aker i Oslo.
 Ullevål hageby-linjen – strækning på trikken i Oslo.
 Ullevaal Stadion – Norges største fodboldstadion
 Ullevål stadion stasjon – T-banestation.
 Ullevål Idrettslag – Idrætsforening fra Oslo som blev stiftet 5. juli 1920.
 Ullevål universitetssykehus – Norges største sygehus
 Ullevål sykehus holdeplass – Holdeplass på Ullevål hageby-linjen på Ullevål.